Kendall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kendall Township (Illinois)
 Kendall Township (Hamilton County, Kansas)
 Kendall Township (Kearny County, Kansas)